|}

Ausgetragene Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Simmerath

Weblinks

Einzelnachweise 

Simmerath
!